Hedvika Jagellonská (15. března 1513, Poznaň – 7. února 1573 Neuruppin) byla polskou princeznou a sňatkem braniborskou kurfiřtkou.

Dětství 
Hedvika se narodila 15. března 1513 v Poznani jako dcera polského krále Zikmunda I. a jeho první manželky, uherské hraběnky Barbory Zápolské, sestry pozdějšího krále Jana Zápolského. Její jediná vlastní sestra Anna zemřela v pěti letech. Otec se znovu oženil a se svou druhou manželkou Bonou měl dalších šest dětí. Přestože vyrůstala se svými nevlastními bratry a sestrami, měla Hedvika osobní učitele a u dvora dostala přezdívku „reginula“.

Olaus Magnus Hedviku popsal jako „velmi krásnou a chytrou dívku…krásnější než všechno bohatství, které jsem právě zmínil, a hodna slavné říše“.

O její ruku se jako první ucházel král Gustav I. Vasa. V roce 1526 byl Johannes Magnus poslán do Polska s nabídkou k sňatku od švédského krále. Přes rozhodnutí nápadníka zmírnit náboženské reformy v jeho království, Hedvičin otec odmítl Gustavovu nabídku poté, co se dozvěděl o Gustavově špatném vztahu s římskokatolickou církví.

Braniborská kurfiřtka 
Další návrh přišel z Braniborska. S nabídkou k sňatku byl do Polska poslán zanícený katolík biskup Georg von Blumenthal. Dne 29. srpna nebo 1. září 1535 se dvaadvacetiletá Hedvika provdala za o osm let staršího kurfiřta Jáchyma II. Hektora, jehož se stala druhou manželkou. Svatba se odehrála v Krakově. Protože Jagellonci byli katolíci, slíbil Jáchym Zikmundovi, že si Hedvika smí ponechat svou víru a jako věno jí dal hrabství Ruppin, města Alt Ruppin a Neuruppin. Manželská smlouva podepsaná 21. března 1535 zajišťovala Hedvice polského katolického kněze a svobodu při výkonu katolických modliteb.

Jejich sňatek se nezamlouval Hedvičině tchyni Alžbětě Dánské, zastávající pevnou protestantskou víru. Nelíbilo se jí také, že Hedvika nemluvila německy.

Při zhroucení podlahy v lovecké chatě si Hedvika zlomila stehno a poranila záda, takže zbývajících 22 let života strávila zmrzačená. Nehoda znamenala zhroucení jejího manželství, které bylo již poškozeno rozdíly v náboženství a jazyce. Hedvika byla nahrazena manželovou milenkou Annou Sydowovou, s níž Jáchym zacházel jako se svou manželkou.

Hedvika zemřela v Neuruppinu 7. února 1573 dva roky po svém manželovi.

Je jednou z postav na slavném obrazu Hołd pruski od polského autora Jana Matejka.

Potomci 
Hedvika porodila svému manželovi šest dětí:

 1. Alžběta Magdaléna Braniborská (6. 11. 1537 Berlín – 22. 8. 1595 tamtéž)
 ⚭ 1559 František Ota Brunšvicko-Lüneburský (20. 6. 1530 – 29. 4. 1559), vévoda brunšvicko-lüneburský od roku 1546 až do své smrti a od roku 1555 kníže lüneburský
 2. Zikmund Braniborský (11. 12. 1538 Berlín – 13. 9. 1566 Halle), kníže-arcibiskup v Magdeburgu a kníže-biskup v Halberstadtu
 3. Hedvika Braniborská (23. 2. 1540 Berlín – 21. 10. 1602 Wolfenbüttel)
 ⚭ 1560 Julius Brunšvicko-Lüneburský (29. 6. 1528 Wolfenbüttel – 3. 5. 1589 tamtéž), vévoda brunšvicko-lüneburský a kníže brunšvicko-wolfenbüttelský od roku 1568 až do své smrti
 4. Žofie Braniborská (14. 12. 1541 Berlín – 27. 6. 1564 Český Krumlov) pohřbena v rožmberské hrobce ve Vyšebrodském klášteře
 ⚭ 1561 Vilém z Rožmberka (10. 3. 1535 – 31. 8. 1592 Praha), 11. vladař domu rožmberského od roku 1551 až do své smrti 
 5. Jáchym Braniborský (1543 – 23. 3. 1544)

 6. dcera (*/† 1545)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Jagellonci
Hohenzollernové
Braniborské kurfiřtky
Narození v roce 1513
Narození 15. března
Narození v Poznani
Úmrtí 7. února
Úmrtí v roce 1573
Úmrtí v Neuruppinu
Ženy